

Колосово — село, Клинський район, Московська область
 Колосово — село, Шабалінський район, Кіровська область